Красно — топоним:

 в Белоруссии
 Красно — озеро в Полоцком районе Витебской области
 в России
 Красно́ — село в Вачском районе Нижегородской области (в прошлом село Загаринской волости Муромского уезда)
 Красно — прежнее название села Красново в Вачском районе Нижегородской области (в прошлом село Красно Казаковского прихода Муромского уезда)
 в Словакии
 Красно — деревня в районе Партизанске
 в Словении
 Красно — село в общине Брда
 в Хорватии
 Красно (Хорватия)
 в Чехии
 Красно — город в районе Соколов

См. также 
 Красно-над-Кисуцоу — город в Словакии
 Красно-Градиште
 Красново
 Красное
 Красный